Ilgın (district), een Turks district in de provincie Konya
 Ilgın (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ilgın